Бельгард:

Фамилия 
 
 Бельгард, Алексей Валерианович (1861—1942) — российский государственный деятель, эстляндский губернатор, сенатор
 
 Бельгард, Владимир Карлович (1863—1914) — русский генерал, герой Первой мировой войны
 Бельгард, Карл Александрович (1807—1868) — генерал, участник Кавказских походов и Крымской войны
 Бельгард, Николай Валерианович (1849—1916) — генерал-лейтенант
 Бельгард, Пьер де (1847—?) — французский конник.
 Бельгард, Жан-Рикнер (род. 1998) — французский футболист.

Топонимы 
Бельгард (либо с дополнением) — французский топоним

Канада 
 Бельгард — коммуна в провинции Саскачеван

Польша 
 Бельгард — немецкое название польского города Бялогард

Франция 
 Бельгард — коммуна в регионе Лангедок — Руссильон в департаменте Гар
 Бельгард — коммуна в регионе Юг — Пиренеи в департаменте Жер
 Бельгард — коммуна в регионе Юг — Пиренеи в департаменте Тарн
 Бельгард-ан-Марш — коммуна в составе одноимённого кантона в регионе Лимузен
 Бельгард-дю-Разес — коммуна в регионе Лангедок — Руссильон
 Бельгард-сюр-Вальсерин — кантон в регионе Рона — Альпы
 Бельгард-сюр-Вальсерин — коммуна в регионе Рона — Альпы
 
 Бельгард-Пусьё — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Бельгард-Сент-Мари — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 
 Сен-Бартелеми-де-Бельгард — коммуна в регионе Аквитания, департамент Дордонь

Швейцария 
 Бельгард — французское название коммуны Жон в кантоне Фрибур